Erland Ellingsen – calciatore norvegese
 Heidi Elisabeth Ellingsen – calciatrice norvegese
 Heidi Ruud Ellingsen – attrice, doppiatrice e conduttrice televisiva norvegese 
 Martin Ellingsen – calciatore norvegese